Le terme de logographe (du grec ancien λογογράφος logográphos, de λόγος lógos « parole, discours », et γράφω gráphô, « écrire ») désigne deux catégories distinctes de personnes :
 en Grèce antique, les chroniqueurs antérieurs à Hérodote ou Thucydide ;
 les rédacteurs professionnels de discours judiciaires.

 Le Logographe est un journal de la révolution française.